C15H10O6 – formula molecolare del kaempferolo
C15H10O6 – formula molecolare della luteolina
C15H10O6 – formula molecolare della scutellareina

Formule molecolari